Części miast: 
 Przylep – część miasta Zielona Góra w woj. lubuskim 
Miejscowości w Polsce: 
 Przylep – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. polickim, w gminie Kołbaskowo

Zobacz też: Nowy Przylep, Stary Przylep